Борис Николаевич Горьков (род. 23 апреля 1952 года, Изяслав) — российский тренер по лёгкой атлетике, заслуженный тренер России (2004).

Биография 
Борис Николаевич родился 23 апреля 1952 года в городе Изяслав Хмельницкой области Украинской ССР. В 1973 году окончил Волгоградский государственный институт физической культуры.

Трудовую деятельность начал в качестве тренера по лёгкой атлетике ГДОИФК им. П. Ф. Лесгафта в г. Ленинграде, затем работал в ШВСМ в г. Великие Луки и ОШВСМ в г. Волгограде. С 1996 года работает в СДЮШОР № 10 г. Волгограда.

Подготовил 14 мастеров спорта и 5 мастеров спорта международного класса, среди них: Елена Слесаренко — чемпионка Олимпийских игр 2004 года и двукратная чемпионка мира в помещении; Р. Съёмщикова — призёр Белоруссии; Е. Грибанова — призёр СССР; В. Савина — призёр России; А. Подшибякин — чемпион СССР, Алексей Савостин — чемпион и серебряный призёр летних Сурдлимпийских игр 2009 года, двукратный бронзовый призёр летних Сурдлимпийских игр 2013 года и другие.

Принимал участие в эстафете олимпийского огня «Сочи 2014».

В настоящее время Борис Николаевич тренирует юную прыгунью в высоту Дарью Блинову, которая в 2017 году заняла второе место на первенстве России среди юношей и девушек в помещении.

Известные воспитанники 
 Елена Слесаренко
 Алексей Савостин

Награды 
 2001 — Нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации»;
 2002 — Знак «Отличник физической культуры и спорта»;
 2004 — Диплом золотой медали Петра Великого «За трудовую доблесть»;
 2004 — Диплом 1 степени Федерального агентства по ФК и спорту;
 2004 — Почетное звание «Заслуженный тренер России»;
 2006 — Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени;
 2008 — Почетная грамота Комитета по образованию Администрации Волгоградской области;
 2012 — Благодарность Президента Российской Федерации.

Примечания 

Заслуженные тренеры России
Тренеры России по лёгкой атлетике
Почётные работники общего образования Российской Федерации
Выпускники Волгоградской академии физической культуры